Dix comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hamilton (), la plupart d'entre eux ainsi baptisés en l'honneur d'Alexander Hamilton (1755-1804), qui fut le premier secrétaire au Trésor (1789-1795) :
 le comté de Hamilton, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Hamilton, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Hamilton, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Hamilton, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Hamilton, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Hamilton, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Hamilton, situé dans l'État de New York ;
 le comté de Hamilton, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Hamilton, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Hamilton, situé dans l'État du Texas ; ainsi nommé en l'honneur de James Hamilton (1786-1857), gouverneur de Caroline du Sud (1830-1832).